Vágó Gábor (1894–1968) szobrász
 Vágó Gábor (1984) politikus